Инглинги (династия) — древний скандинавский королевский род.
 Инглиизм — российское новое религиозное движение, направление славянского неоязычества. Его последователи называются инглинги, инглиисты.

См. также 
 Инглинг (парусный спорт) — класс соревнований в парусном спорте
 Инглинг () — сорт пенсильванского пива
 Инклинги — литературная группа в Оксфордском университете, существовавшая в 1930—1950-х годах